Cimayang (Bojongmanik)
 Cimayang (Pamijahan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing